Халіл або Халілалах (*д/н — після 1347) — 22-й хан Чагатайського улусу в 1342—1344 роках. Про діяльність Халіла існують суперечливі відомості. Тривалий час його ототожнювали з Алі-Султаном або Казан-ханом. Проте знайдені монети свідчать про окремого правителя на ім'я Халіл.

Життєпис 
Походив з династії Чингізидів. Син Ясавура, що був сином Хубея (онука Алгу, хана Чагатайського улусу). Батько Халіла у 1316 році повстав проти хана Есун-Буки, намагаючись затвердитися у Мавераннахрі. Лише у 1320 році наступник хан Кепек переміг та стратив Ясавура. Після цього Халіл, за свідченнями середньовічних істориків, вів життя дервіша.

У 1342 році з послаблення влади хана Єсун-Тимура в улусі почався розгардіяш: у східних областях затвердився угедеїд Алі-Султан. Тоді Халіл енергійно почав збирати прихильників, вказуючи, що державою повинен правити лише чагатаїд. Зібравши у Мавераннахрі військо він рушив проти суперника, який на той час повалив Єсун-Тимура. Доволі швидко Халіл здобув перемогу, ставши ханом.

Новий володар намагався відновити силу Чагатайського улусу, скориставшись розпадом Держави Хулагуїдів та внутрішніми чварами й повстанням на території держави Юань. За свідченням мандрівника Ібн Батути, Халіл здійснив успішний похід у монгольських степах, дійшовши до Беш-Балика і Каракорума.

У 1343—1344 роках здійснив похід проти Держави Куртів, що зміцнилася навколо Герату. Проте тут зазнав поразки й потрапив у полон. Ібн Батута стверджував, що 1347 року Халіл ще залишався при гератському дворі в статусі почесного полоненого. Подальша доля невідома. Новим ханом став Мухаммед I, розділивши владу з братом Халіла — Казан-ханом.

Джерела 
 J. A. Boyle (1968). The Cambridge History of Iran, Volume V: The Saljuq and Mongol Periods. ISBN 0-521-06936-X
 Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. — М., 1988 
 Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. — Бишкек, 1995 
 Петров П. Н. Смута 1340-х гг. в государстве Чагатаидов (нумизматические данные) // Одиннадцатая всероссийская нумизматическая конференция. СПб. 14—18 апреля 2003. Тезисы докладов и сообщений. — СПб., изд-во ГЭ, 2003. — С. 104—106. 
 Yih T.D. and J.deKreek, 2005. Newly Discovered Chaghatayid Coins from Almaligh // The Journal of the Classical & Medieval Numismatic Society. Ser. 2, vol. 6, № 3. Toronto.

Хани Чагатайського улусу
Чингізиди